Ломас Кампестрес има више значења:

 Ломас Кампестрес, Лос Куњадос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ломас Кампестрес (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику